Astley – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Astley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Astley – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Astley – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)